Пряди́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 В Витебске:
 1-я Прядильная улица.
 3-я Прядильная улица.
 4-я Прядильная улица.
 6-я Прядильная улица.

Россия 
 Прядильная улица — улица в городе Иванове.
 В Москве:
 1-я Прядильная улица.
 2-я Прядильная улица.
 3-я Прядильная улица.
 Прядильная улица — улица в городе Орле.
 Прядильная улица — прежнее (1789—1965) название улицы Лабутина в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Прядильный переулок